Ein Castrum (lat. ‚befestigter Ort‘) bezeichnet
 eine befestigte (Höhen-)Siedlung der Keltiberer aus dem 6.–3. Jahrhundert v. Chr., siehe Keltiberisches Castrum
 ein Militärlager des römischen Heeres (meist Plural Castra), siehe römisches Militärlager
 eine befestigte Höhensiedlung des europäischen Früh- und Hochmittelalters, siehe Burg #Geschichtliche Entwicklung
 einen befestigten Adelssitz des europäischen Mittelalters, siehe Burg #Geschichtliche Entwicklung
 Titularbistum Castrum
 Castrum (Seeon-Seebruck), Ortsteil der Gemeinde Seeon-Seebruck, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch: